Piccola kan syfta på:

 Piccola (djur) – ett släkte av mångfotingar
 Piccolaflöjt – en liten tvärflöjt i träblåsfamiljen
 Piccolatrumpet – en trumpet som är specialbyggd för att spela i ett högt register